Germigney puede referirse a:
Germigney, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Germigney, comuna francesa situada en el departamento de Alto Saona.